Селинунт, Селинус может означать:

 Селинунт — древний город на Сицилии.
 Селинунт (Киликия) — древний город в Киликии.
  — царь эгиалеев, отец , супруги Иона.
  — село в Греции, в общине Эйялия на Пелопоннесе.
  — река в Греции, в Ахее, впадает в Коринфский залив.
  — река в Греции, приток Алфиоса.
  — приток Бакыра в Турции.

См. также 
 Осада Селинунта